Stochampionatet, själv skrivet StoChampionatet, är ett av de klassiska svenska travloppen. Loppet körs varje år i mitten av juli på Axevalla travbana och är öppet för fyraåriga ston. Det är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass. Förstapris är 1,2 miljoner kronor. Loppet ses som stonas motsvarighet till Svenskt Travderby och har högre prestige än den egentliga motsvarigheten Derbystoet.

Loppet har körts varje år sedan premiären den 10 augusti 1969. Under de första åren var det distansen 3 100 meter autostart som gällde. Inför 1978 års upplaga ändrades distansten till 2 640 meter autostart. Bland tidigare vinnare av loppet märks namn som de två Prix d'Amérique-vinnarna Queen L och Ina Scot samt travare som Lovely Godiva, Giant Diablo, Vala Boko och Viola Silas.

Rekord
Örjan Kihlström (2021, 2020, 2011, 2009, 2008, 2004, 2002, 1992) är med sina åtta segrar den kusk som vunnit loppet flest antal gånger. Stig H. Johansson är den kusk som segrat i loppet näst flest gånger (2003, 1995, 1991, 1990, 1988, 1981, 1977). Med sex segrar som tränare (2003, 1995, 1991, 1990, 1988, 1977) är Johansson den tränare som vunnit loppet flest gånger. Därefter Olle Goop som vunnit loppet fem gånger som tränare (1999, 1997, 1989, 1986, 1983).

Den största skrällen i loppets historia är Royaling, körd av Örjan Kihlström, som vann 1992 års upplaga till vinnaroddset 94,15. Året därpå vann Ina Scot till vinnaroddset 1,16, som är det lägsta i loppets historia. Daniel Redéns Honey Mearas, som segrade i 2021 års upplaga, är den häst som vunnit loppet på snabbast tid med segertiden 1.12,7 över 2640 meter med autostart.

Då Galactica, tränad av Malin Bergström, segrade i 2016 års upplaga av loppet, blev hon den första och hittills enda kvinnliga tränare som  segrat i loppet.

Vinnare

Referenser

Externa länkar
 Stochampionatet: Officiell webbplats

Svenska travlopp
Sportevenemang i Sverige
Återkommande sportevenemang i juli
Återkommande sportevenemang med premiär 1969
Travlopp som körs på Axevalla travbana